Гернес () — немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Гернес, Рудольф (1850—1912) — австрийский геолог и палеонтолог.